Rauhberg steht für folgende Berge:

in Bayern:
 Rauhberg (Oberfranken) (535 m), bei Fernreuth, Stadt Hollfeld, Landkreis Bayreuth; siehe Burgstall Großes Haus

in Baden-Württemberg:
 Rauhberg (Sülzbach) (301,3 m), Sporn der Sulmer Bergebene bei Sülzbach, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg 

in Rheinland-Pfalz:
 Großer Rauhberg (377 m), im Dahner Felsenland, Gemeinde Wilgartswiesen, Landkreis Südwestpfalz
 Rauhberg (Erfweiler) (374 m), im Dahner Felsenland, Gemeinden Erfweiler und Schindhard, Landkreis Südwestpfalz
 Kleiner Rauhberg (371 m), im Dahner Felsenland, Gemeinde Spirkelbach, Landkreis Südwestpfalz
 Rauhberg (Dahn) (352 m), im Dahner Felsenland, Gemeinden Dahn und Bruchweiler-Bärenbach, Landkreis Südwestpfalz

Rauhberg steht für:
 Rauhberg, Ortsteil von Guggenberg, Tiefgraben, Oberösterreich
 Rauhberg, Übungseinrichtung auf dem Truppenübungsplatz Lehnin, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg